2322 Kitt Peak – asteroide della fascia principale
 Osservatorio di Kitt Peak – osservatorio astronomico statunitense
 Monte Kitt Peak – cima della catena montuosa dei monti Quinlan